Holy Cow (boek), het boek van Sarah MacDoneld over haar verblijf in India
 Holy cow, een Engelstalige uitdrukking van verbazing
 Holy cow (cd), een cd van Lee Dorsey
 Holy Cow (lied), een liedje van de groep Snow Patrol
 Holy Cow, een episode van 1993 uit de televisieserie Dream On

Is dikwijls bedoeld als de Engelstalige uitdrukking voor de  heilige koe